Grignon (Côte-d'Or)
 Grignon (Savoie)
ook:
Thiverval-Grignon, Yvelines